McLaurin ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm J. McLaurin (1848–1909), US-amerikanischer Politiker
 Bette McLaurin, US-amerikanische R&B-Sängerin
 John L. McLaurin (1860–1934), US-amerikanischer Politiker
 Terry McLaurin (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler

McLaurin bezeichnet außerdem:

 McLaurin (Mississippi), eine Stadt im US-Bundesstaat Mississippi

Siehe auch:

 MacLaurin